Arques (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Arques (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Arques (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Arques (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais

Zobacz też:
 Arques-la-Bataille – francuska gmina w regionie Górna Normandia